Berbisk har flere betydninger:
Berbere
Berbiske sprog